Grazen (biologie), het opeten van een groen voedsel door een organisme
Grazen (Geetbets), een deelgemeente van Geetbets
Grazen (Noord-Brabant), een plaats in de gemeente Alphen-Chaam
Gras (oppervlaktemaat) in de meervoudsvorm

Zie ook 
Begrazing, het gebruik om gronden te laten begrazen